MIC ima više značenja.
 Minimalna inhibitorna koncentracija ()
 Metil izocijanat, -{CH3NCO}-
 Intel MIC